Lewinsky est un nom juif, variante ashkénaze du patronyme Lévy.

 Charles Lewinsky (1946-), écrivain, dramaturge et metteur en scène ;
 Monica Lewinsky (1973-), protagoniste de l'affaire Lewinsky ;